Chiesa ortodossa copta
 Chiesa ortodossa copta francese

 Chiesa cattolica copta

Pagine correlate 
 Chiesa ortodossa etiope
 Chiesa ortodossa eritrea